Nowgorod (ros. Новгород) – do 1999 r. rosyjskojęzyczna nazwa Nowogrodu Wielkiego
 Nowgorod – rosyjski okręt obrony wybrzeża
 (3799) Novgorod – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Nowogród